Дерегус Михайло Гордійович — український графік і живописець.
 Дерегус Наталія Михайлівна — українська скульпторка.

Українські прізвища